Bruno Cremer – attore francese
 Fritz Cremer – scultore e grafico tedesco
 Hermann Cremer – teologo tedesco
 Jan Cremer – scrittore olandese
 William Randal Cremer – politico britannico